Куллар — фамилия и топоним:

Топоним 
 Куллар — село в Белоканском районе Азербайджана.
 Куллар — село в Гусарском районе Азербайджана.
 Куллар — село в Дербентском районе Дагестана (Россия).

Носители фамилии 
 Куллар, Долаан — Верховный Лама (Камба-Лама).
 Куллар, Рахул — министр торговли Индии.

См. также 
 Куллар-Кипчак — прежнее название (до 1945) упразднённого села Красная Равнина в Первомайском районе Крыма
 Кулар